Павшозеро — топоним в Вытегорском районе Вологодской области.

 Павшозеро — посёлок в Анненском сельском поселении.
 Павшозеро — озеро на территории Коштугского сельского поселения, в 13 км к северо-западу от посёлка Межозерье, относится к бассейну Мегры.
 Павшозеро — озеро на территории Оштинского сельского поселения, исток реки Водлицы.
 Павшозеро — озеро на территории Саминского сельского поселения, на границе с Карелией, относится к бассейну Шексны.